Jméno Vojtěch Novotný se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Vojtěch Novotný (malíř) (1774–1843), český malíř, kreslíř a rytec
 Vojtěch Novotný (inženýr) (1836–1909), český inženýr, první ředitel ČKD
 Vojtěch Novotný (biolog) (* 1964), český biolog
 Vojtěch Novotný (teolog) (* 1971), český teolog a filozof
 Vojtěch Novotný (kněz) (* 1986), český kněz
 Vojtěch Novotný (fotbalista) (* 1994), český fotbalista